

Wydarzenia 

 Europa
 Akcjusz wystawił swoje pierwsze sztuki (data sporna lub przybliżona)